Pzychobitch — оригинальная группа из Германии, сочетающая элементы трип-хопа, хард-техно, жёсткого электро со вставками нойза для формирования «нечто», что сами музыканты называют E-Trip-Noise.

Биография 
История группы начинается в середине 90-х, когда Франк Клатт и Штефан Бем, знавшие друг друга ещё со школы (каждый из них уже имел различный музыкальный опыт), создают проект PzychoZone. Но вскоре стало ясно, что чего-то недостаёт, и они начали искать подходящий голос.

В 2007 прошли последние выступления группы и затем она распалась. Позже Штефан Бем с ещё одним музыкантом Аги Тараласом создали новый проект, Our Bunshee.

Дискография

Студийные альбомы 
 Eden (2001)
 The Day After (2004)
 Electrolicious (2006)

См. также 
 Биопсихоз

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Страница группы на last.fm

Музыкальные коллективы Германии
Трип-хоп